HMS Fredrika Amalia kan syfta på:

 – ett rangskepp i svenska flottan sjösatt 1676
 – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1698